Утекаевка — исчезнувшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Была расположена в 3 верстах к северу от современной деревни Доброхотовка на ручье, впадающем в речку Трахотинку.

История 

Деревня есть уже на планах 1780—1790 годов.

По спискам 1859 года в ней было 10 дворов и 84 жителей.

В 1926 году в Утекаевке 31 двор.

В справочнике 1981 года говорится, что деревня уже не существовала, а в систематических списках находилась только до 1966 года.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Хиславичского района